Meroítico es un adjetivo que se refiere a lo relacionado con el Reino de Meroe, en Nubia, Sudán preislámico y cuyo período de vigencia puede establecerse aproximadamente entre el 300 a. C. y el 400:

 Escritura meroítica, alfabeto y escritura.
 Idioma meroítico, idioma en que hablaban.

Enlaces externos 
 The Meroitic State: Nubia as a Hellenistic African State. 300 B.C.-350 AD. En el Nubia Museum. Consultado el 31 de diciembre de 2014.